Dengue se puede referir a:

Dengue.  Enfermedad humana infectocontagiosa ocasionada por un virus transmitido por vectores como los mosquitos.
Dengue. Música tropical creada por el músico cubano Dámaso Pérez Prado en el año de 1965 como derivación del Mambo.
 El nombre común de la planta '''''Armeria maritima.
 Dengue (ropa). Prenda que forma parte del traje regional femenino de León, Asturias y Galicia en España.